Юнгер Бела Германович Юнгер Бейло Германович (нар. 24 серпня 1922 р., Сігет Мармацей (Мараморошсігет) Румунія — † 27 жовтня 1992 р., Київ) — угорець, український письменник.
 Ернст Юнгер () — німецький письменник, публіцист, націонал-революціонер та ентомолог.
 Юнгер Михайло Бейлович (*29 травня 1956, Київ, Українська РСР) — український дипломат, перекладач. Тимчасовий повірений у справах України в Угорщині (2014—2016).
 Юнгер Олена Володимирівна (*3 травня 1910, Санкт-Петербург, Російська імперія — † 4 серпня 1999, Санкт-Петербург, Росія) —  радянська і  російська актриса театру і кіно, народна артистка РРФСР (1957).
Прізвища